Schwertsik ist der Familienname von

 Christa Schwertsik, (* 1941), österreichische Sängerin und Schauspielerin
 Kurt Schwertsik (* 1935), österreichischer Komponist und Musikpädagoge